Beddoes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1995), sprinter et athlète des Îles Cook
 (né en 1970), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace
 (c. 1926-1991), journaliste sportif canadien
Emma Beddoes (née en 1985), joueuse professionnelle anglaise de squash
 (1909-1981), peintre et designer de costumes britannique
 (né en 1992), joueur néo-zélandais de squash
Mick Beddoes (né en 1951), homme politique fidjien
 (1914-2000), prêtre anglican 
Thomas Beddoes (1760-1808), médecine expérimentateur anglais
Thomas Lovell Beddoes (1803-1849), poète et dramaturge anglais
Zanny Minton Beddoes (née en 1967), journaliste et rédactrice en chef britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme